La société Eclisse Srl est une entreprise italienne de construction de portes et fenêtres coulissantes à galandage dont le siège social et l'usine sont implantés près de Trévise, dans le nord-est de l'Italie.

Histoire 
L'origine de la société remonte aux années 1960 avec la société de construction métallique De Faveri Srl, créée par Luigi De Faveri. Présent sur les nombreux salons et foires italiennes, il répond à une demande nouvelle : fabriquer des portes coulisantes encastrées dans les murs, comme le faisaient les romains de Pompéi au  de notre ère.
La production de ce type de menuiserie n'avait pas disparu en Italie, mais restait du domaine quasi réservé des artisans.

De Faveri, consulté pour une production importante, décida de s'investir dans un système fiable et industriel de production. Il crée le 10 janvier 1989 la société Eclisse Srl.

Actuellement, "Eclisse" est une marque renommée, symbole d'une entreprise leader sur ce marché, disposant d'une capacité de fabrication de 1.300 unités complètes par jour (portes et fenêtres), qui dispose d'agences de représentation dans 30 pays dans le monde, 2.000 distributeurs en Italie et 10 filiales dans le monde.

Activité 
En 2011, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 30 millions € en augmentation de 8,9 % par rapport à 2010. Elle a dégagé un bénéfice avant impôt de 5,5 millions €. Sa production a dépassé les 250.000 unités complètes.

Notes et références 

Entreprise de fabrication ayant son siège en Italie
Entreprise fondée en 1989